De zesde etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op donderdag 6 juli 2017 van Vesoul naar Troyes.

Parcours 
Het was een relatief vlak parcours van 216 km. De start lag in Vesoul. Vanaf daar voerde het parcours van Haute-Saône naar Haute-Marne, waarna de finish in Troyes, de hoofdplaats van het departement Aube, lag. Onderweg waren er twee beklimmingen van de vierde categorie. In Colombey-les-Deux-Églises was een tussensprint.

Verloop 
Perrig Quéméneur, Vegard Stake Laengen en Frederik Backaert reden direct na de start weg. Het peloton liet ze gaan, en ze kregen een voorsprong van 4 minuten, die daarna langzaam terugliep. Tijdens de beklimming van de tweede col van de vierde categorie ging Laurent Pichon alleen achter de koplopers aan. Hij wist ze echter niet te bereiken, en werd weer teruggepakt.

Het drietal hield het lang vol, zeker gezien het feit dat ze al lange tijd niet meer dan 2 minuten voorsprong hadden, maar werd uiteindelijk met nog 3 kilometer te rijden toch ingerekend. Arnaud Démare en André Greipel bevochten elkaar de sprint, maar Marcel Kittel wist ze beiden nog in te halen en won.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 De route van de 6e etappe op letour.fr

06
Sportevenement in Grand Est
Sport in Aube
Troyes